Bychawa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Bychawa, une ville, chef-lieu de la gmina de même nom
 Bychawa, une gmina